Molekulska formula -{C11H13N3O3S}- se može odnositi na:

 Sulfafurazol
 Sulfamoksol